St. Andrew’s Episcopal Church steht für:

 St Andrew’s Episcopal Church (Fort William), Schottland
 St. Andrew’s Episcopal Church (Prairieville, Alabama)
 St. Andrew’s Episcopal Church (Stamford, Connecticut)

St. Andrew’s Episcopal Church bzw. St. Andrews Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:
 St. Andrew’s Episcopal Church (Washington, Connecticut), NRHP-ID 94001443
 St. Andrew’s Episcopal Church (Jacksonville, Florida), NRHP-ID 76000593
 St. Andrew’s Episcopal Church (Mullan, Idaho), NRHP-ID 99000419
 St. Andrew’s Episcopal Church (Clinton, Louisiana), NRHP-ID 84001282
 St. Andrew’s Episcopal Church (Albany, New York), NRHP-ID 04001447
 St. Andrew’s Episcopal Church (Buffalo, New York), NRHP-ID 10000333
 St. Andrew’s Episcopal Church (New York City, New York), NRHP-ID 80002717
 St. Andrew’s Episcopal Church (Brewster, New York), NRHP-ID 98001427
 St. Andrew’s Episcopal Church (Yaphank, New York), NRHP-ID 88001442
 St. Andrew’s Episcopal Church (Elyria, Ohio), NRHP-ID 79002731
 St. Andrew’s Episcopal Church (Scotland, South Dakota), NRHP-ID 82003912
 St. Andrew’s Episcopal Church (Port Angeles, Washington), NRHP-ID 87001942

 St. Andrews Episcopal Church (Denver, Colorado), NRHP-ID 75000512
 St. Andrews Episcopal Church (Tampa, Florida), NRHP-ID 09000200
 St. Andrews Episcopal Church (Charleston, South Carolina), NRHP-ID 73001694
 St. Andrews Episcopal Church (Chelan, Washington), NRHP-ID 92000283

Saint Andrew’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saint Andrew’s Episcopal Church (Alabama), NRHP-ID 86001959
 Saint Andrew’s Episcopal Church (Arkansas), NRHP-ID 86002944
 Saint Andrew’s Episcopal Church (New York), NRHP-ID 06000886
 Saint Andrew’s Episcopal Church (Texas), NRHP-ID 87001646